Châteaufort ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Châteaufort (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Châteaufort (Yvelines) im Département Yvelines